Höhe steht für:

 Höhe, lotrechter Abstand eines Punktes von einer Referenzfläche
 Höhe über dem Meeresspiegel, Höhenlage von Geländestellen auf der Erdoberfläche
 Höhe (Geometrie), kürzester Abstand zwischen einer Seite und dem darüber liegenden Punkt
 Höhe (Geodäsie), in der Geodäsie die Positionsangabe des lotrechten Abstands von einer Referenzfläche
 Höhenwinkel, Winkel eines Punktes über dem Horizont
 astronomische Höhe, Koordinate im Horizontalsystem
 Höhe (Graphentheorie), Anzahl der Kanten auf dem längsten einfachen Pfad
 Dimension (kommutative Algebra), Maß eines Primideals
 Höhe (Zahlentheorie), Begriff der diophantischen Geometrie, der die Größe von Punkten auf einer Kurve, definiert über einem Zahlkörper, misst; es gibt verschiedene Varianten
 Anhöhe/Hügel, auch in Ortsnamen

Höhe ist der Name von geographischen Objekten:

Gebirge, Berge und Erhebungen:
 Die Höhe, bis in das 19. Jahrhundert der gebräuchliche Name für den Taunus
 Höhe (Rhön) (834 m), in der Rhön nahe Gefäll (Burkardroth), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Höhe (Dietersdorf) (479,2 m), im Harz bei Dietersdorf (Südharz), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Höhe (Grafschaft) (693,8 m), im Rothaargebirge bei Grafschaft (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Höhe 80 und Höhe 108, umkämpfte Landmarken an der Westfront des Ersten Weltkriegs

Ortschaften, Hofschaften und Wohnquartier:
 Höhe (Bad Honnef), Ortsteil im Stadtbezirk Aegidienberg von Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höhe (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höhe (Glashütten), ehemaliger Wohnplatz der Gemeinde Glashütten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Höhe (Hückeswagen), Hofschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höhe (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Höhe (Keutschach), Ortschaft der Gemeinde Keutschach am See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Höhe (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höhe (Overath), Ortschaft des Overather Stadtteils Marialinden, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Höhe (Quartier), Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen
 Höhe (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höhe (Windeck), Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen – siehe Herchener Höhe

Siehe auch:
 Auf der Höhe
 Große Höhe
 Höh
 Mindesthöhe
 Pfeilhöhe
 Schöpfungshöhe
 Tonhöhe
 Height